Robert W. Bussard
 Joe Bussard
 Collettore di Bussard

Altri progetti